Biloxi (Mississippi)
Biloxi Blues
Biloxi (álbum)

Desambiguação